Шо́стка () — город в Сумской области Украины, административный центр Шосткинского района и Шосткинской городской общины. До 2020 года был городом областного значения и составлял Шосткинский городской совет.

Географическое положение 
Город Шостка находится на берегу реки Шостка, притока реки Десны, выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Гамалиевка. На реке несколько запруд. К городу примыкает лесной массив (сосна, дуб). Через город проходят автомобильные дороги , , ,  и железная дорога (станция Шостка).

Этимология 
Местный историк С. И. Грива выдвигает версию о том, что когда-то по двум сторонам реки росло множество ландышей, называвшихся в народе «шестка» и именно название этого цветка дало название реке, а река — городу.

История 
Поселение возникло в XVIII веке (предположительно, в 1730е годы).

Первое упоминание о Шостке относится к 1739 году, когда по указу Сената на левом берегу реки Шостки, одного из притоков Десны, был построен пороховой завод. Вместе с заводом возник и посад размером в квадратную версту, с четырьмя заставами. Жили и работали здесь мастеровые, солдаты, крестьяне окрестных сёл. В 1764 году завод был временно закрыт, но возобновил работу в 1771 году — в связи с нуждами русско-турецкой войны. В 1775 году рабочие завода, так называемый «рабочий люд», составляли уже более 200 человек. Потребность в порохе возрастала с каждым годом, и производство его постоянно увеличивалось, особенно во время русско-турецких войн, а затем и во время Отечественной войны 1812 года.

Во время Крымской войны 1853—1856 годов объём производства порохового завода увеличился в 6 раз, а количество жителей посада достигло почти 4 тысяч.

Село Шостка было в составе Воронежской волости Глуховского уезда Черниговской губернии. В селе была Введенская церковь. Священнослужители Введенской церкви:
 1781 — священник Яким Никитич Козловский;
 1881 — наблюдающий священник Викарион Григоровский;
 1888—1898 — священник Тимофей Лесунов.

В 1848 году был построен капсульный завод (ныне — «Импульс»).

Во второй половине XIX века завод был реконструирован.

В 1893 году через Шостку была проложена железнодорожная линия Хутор Михайловский — Конотоп, открытие железнодорожной станции способствовало экономическому развитию поселения.

По данным ЭСБЕ, в начале XX века Шостка имела 4500 жителей, в ней находились казённый пороховой завод, ярмарка, базары и станция железной дороги.

В январе 1918 года в городе была установлена Советская власть.

7 ноября 1920 года началось издание местной газеты.

После образования в 1923 году Шосткинского района Шостка стала районным центром.

В 1924 году Шостка получила статус города.

В ходе индустриализации в Шостке были построены новые предприятия. В 1929—1931 гг. была построена и в октябре 1931 года введена в эксплуатацию фабрика по производству киноплёнки № 3 (в то время — крупнейшая в СССР).

В 1932 году население Шостки составляло 13389 человек, здесь действовали фабрика по производству киноплёнки, лесопильный завод и станция Западной железной дороги.

К 1940 году Шостка превратилась в центр химической промышленности.

Шосткинцы сражались с гитлеровскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах. Около 4 тысяч из них награждены медалями и орденами, пятеро стали Героями Советского Союза. Выпускник Шосткинского химико-технологического техникума маршал авиации И. Н. Кожедуб был трижды удостоен этого высокого звания.

В августе 1941 года на восточном берегу Десны в районе Шостки занимала оборону 293-я стрелковая дивизия РККА, в самом городе находился штаб 40-й армии Юго-Западного фронта. 15 августа 1941 в Шостке начал работу штаб обороны города, началось создание подразделений народного ополчения из местных жителей.

27 августа 1941 года город был оккупирован наступавшими немецкими войсками. С начала 1943 года в городе действовал подпольный райком комсомола.

3 сентября 1943 года воины 6-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Д. П. Онуприенко освободили Шостку от немецко-фашистских захватчиков.

27 апреля 1944 года в Шостке началось развёртывание подразделений 85-й дивизии ПВО для обороны Шостки от авианалётов люфтваффе, остававшихся до 25 октября 1944 года, после чего началось перемещение подразделений 85-й дивизии ПВО на запад.

В 1956 году была введена в эксплуатацию первая очередь Шосткинской ТЭЦ.

По состоянию на 1957 год в городе действовали фабрика киноплёнки, завод химических реактивов, хлебозавод, мясокомбинат, 7 средних школ, одна семилетняя школа, две школы рабочей молодёжи, музыкальная школа, техническое училище, химико-технологический техникум, три Дома культуры, кинотеатр, 23 библиотеки и 2 стадиона.

В мае 1965 года на базе производства электроизоляционных материалов завода «Звезда» был создан филиал Всесоюзного электротехнического института.

В 1977 году население Шостки составляло 64 тыс. человек, здесь действовали производственное объединение «Свема», завод химических реактивов, завод железобетонных конструкций, мясокомбинат, маслодельный завод, пивоваренный завод, мебельная фабрика и 2 музея (краеведческий музей и музей боевой славы).

В 1978 году был введён в эксплуатацию хлебокомбинат.

В 1985 году население Шостки составляло 85 тыс. человек, здесь действовали ПО «Свема», молочный комбинат, хлебокомбинат, мясной комбинат, завод химических реактивов, завод железобетонных конструкций, пивоваренный завод, мебельная фабрика, комбинат бытового обслуживания, филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института химико-фотографической промышленности, отделение Всесоюзного научно-исследовательского института электроизоляционных материалов и фольгированных диэлектриков, химико-технологический техникум, 4 профессионально-технических училища, 17 общеобразовательных школ, 3 музыкальные школы, 3 спортивные школы, 2 больницы, 5 поликлиник, детский санаторий, Дворец культуры, 2 Дома культуры, клуб, 3 кинотеатра, 4 библиотеки и 2 музея (краеведческий музей и музей ПО «Свема»).

В январе 1989 года численность населения составляла 92 882 человек, в 1991 году — 95,2 тыс. человек.

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения составляла 73 197 человек.

Промышленность 

В советское время являлся важным центром химической промышленности (выпуск кино и фотоплёнки, авиационных реагентов), но с распадом Советского Союза данная деятельность прекратилась: завод по производству авиационных реактивов «Химреактив» пришёл в запустение, а помещения завода по производству плёнки «Свема» стали использоваться в качестве складских помещений, также закрылся пивзавод.

Предприятия пищевой (хлебозавод, молокозавод, мясокомбинат), военной («Импульс», «Звезда») и деревообрабатывающей промышленности. Предприятие «Импульс», специализирующееся на изготовлении боеприпасов, входит в число стратегически важных объектов Министерства обороны Украины. На данный момент занимается утилизацией боеприпасов. Казённое предприятие Шосткинский завод «Звезда» — это единственный завод на Украине по производству танковых выстрелов, боеприпасов для артиллерии, пироксилиновых порохов для разных систем вооружения, а также коллоксилинов для изготовления баллиститов и ракетного топлива. Также КП ШКЗ «Звезда» входит в перечень стратегически важных предприятий Украины.

 Шосткинский казённый завод «Импульс»
 Шосткинский казённый завод «Звезда»
 ПАО «ШЗХР»
 Государственный НИИ химических продуктов
 Научно-исследовательский институт электроизоляционных материалов и фольгированных диэлектриков (АП НИИЭИМ)
 ЗАО «Шосткинская ТЭЦ»
 ПАО «Бель Шостка Украина»
 ООО «НПП технология»
 ПАО «Шосткинский хлебокомбинат»
 ООО «Сельхозхимия»
 ООО «Катунь»
 ООО «Тенты-Шостка»
 ОАО «Шосткинский лесхоз»
 ООО «Шосткинский Агролес»
 ООО «Агросоюз Шостка»
 ОАО «АК „Свема“»
 ООО «Прогноз»
 КП «Шостка Горсвет»
 ООО «Полихим»
 ООО «ФАРМХИМ»

Объекты социальной сферы 

 15 общеобразовательных школ
 Химико-технологический колледж имени Ивана Кожедуба
 Медицинское училище
 4 профессионально-технических училища
 Шосткинский институт Сумского государственного университета
 2 Дворца культуры
 Дом культуры
 Центр эстетического воспитания Шосткинского городского совета
 Дворец спорта
 Центр досуга
 Школа искусств
 Музыкальные школы
 Центральная районная больница, детская поликлиника, больница, стоматологическая поликлиника и наркодиспансер
 Шосткинский краеведческий музей
 Музей Героя Советского Союза Кожедуба И. Н.
 Музей имени П. А. Кулиша
 3 стадиона («Свема» «Звезда» «Пионер»)
 Спорткомплекс «ДЮСШ»

Транспорт 
В Шостке перевозки осуществляются 27 маршрутами маршрутных такси. Также в городе есть железнодорожный вокзал, который находится на ветви Терещенская — Семёновка. Имеется в наличии также автовокзал.

Связь 
Услуги Интернет в Шостке предоставляют:
 по технологии (FTTB):
 Юасити
 Киевстар
 по технологии (ADSL):
 Укртелеком
 по технологии (3G):
 Интертелеком
 Vodafone
 LifeCell

Спорт 
В советское время в Шостке были футбольные, баскетбольные, хоккейные команды, но после распада СССР заводы, которые финансировали команды, «встали», и многие команды были распущены. Тем не менее, сейчас в Шостке функционируют: любительская футбольная команда (ФК «Шостка»), мини-футбольная («Импульс Шостка»), баскетбольная команда («Импульс Шостка»), хоккейная команда (ХК «Шостка»).
С 9 мая 2013 года в городе действует детская футбольная школа «Барса» на территории ДЮСШ.

СМИ 
В Шостке транслируются: частные каналы «Телеком-Сервис» (ретранслятор «Нового канала») и «Акцент» (ретранслятор Прямого канала). Также публикуются газетные издания: коммунальная «Полесье», частные: «Перекрёсток», «Шанс», «Импульс-информ».

Интернет-издания:
 Первая Шосткинская интернет-газета,
 «Портал нашего города»,
 независимый информационный портал.

Радио Шостки:
 67,49 — Радио Проминь
 91.2 — Хит ФМ Украина
 101.9 — Радио Эра
 102.5 — Авторадио Украина
 105.3 — Ретро ФМ Украина
 107.2 — Перец ФМ
 107.8 — НРКУ-1/Сумская ОГТРК

Культура 

Культурная сфера Шостки представлена Дворцом культуры, двумя Домами культуры, несколькими музеями, 8 библиотеками и их филиалами.

Шосткинские музеи:
 Шосткинский краеведческий музей;
 Народный этнографический музей при ВПУ-19;
 Музей завода «Импульс»;
 Музей завода «Звезда».

В городе работает современная рок-группа «Монолит».

Достопримечательности 

 Церковь Рождества Христова
 Церковь св. Владимира
 Братская могила советских воинов

Города-побратим 
  Оряхово (Болгария)
  Слубице (Польша)
  Энергодар (Украина)

Ссылки 
 Интернет-портал Шостка.info
 Газета «Шанс»
 Shostka News

Примечания

Литература 

 Л. Римский. Биография Шостки // «Кино», № 5, 1931.

 
Города Сумской области